Cézac ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Cézac (Gironde) in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Cézac (Lot) in der Region Okzitanien